Vettor Pisani peut faire référence à:

Patronymie
 Vettor Pisani ou Vittore Pisani (1324-1380) - Amiral italien, capitaine général de la flotte vénitienne.
 Vettor Pisani (1934-2011) - peintre, architecte et dramaturge italien

Navires
 Vettor Pisani - corvette de la Regia Marina
 Vettor Pisani - croiseur cuirassé de la Regia Marina
 Vettor Pisani - sous-marin de la Regia Marina

Voir aussi
 Vittore Pisani (1899-1990) - glottologue et académicien italien